Мировая серия 1995 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1995 года. Победителем стала команда «Атланта Брэйвз», обыгравшая «Кливленд Индианс» со счётом 4-2.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 21 октября 1995 года
 Стадион: Atlanta-Fulton County Stadium

Игра #2 
 Дата: 22 октября 1995 года
 Стадион: Atlanta-Fulton County Stadium

Игра #3 
 Дата: 24 октября 1995 года
 Стадион: Джейкобс-филд

Игра #4 
 Дата: 25 октября 1995 года
 Стадион: Джейкобс-филд

Игра #5 
 Дата: 26 октября 1995 года
 Стадион: Джейкобс-филд

Игра #6 
 Дата: 28 октября 1995 года
 Стадион: Atlanta-Fulton County Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1995
 Финальная серия Национальной лиги 1995

Ссылки 
 Мировая серия 1995 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1995 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1995
1995 год в Джорджии
1995 год в Огайо
Спорт в США в 1995 году
Спортивные соревнования в Атланте
Спортивные соревнования в Кливленде